Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute à Manhattan Beach du 6 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kimberly Po et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Los Angeles
Sport en Californie en 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en août 2001